Просвітник — людина, що займається освітою — піднесенням рівня навчання; пропагандист прогресивних ідей, знань, культури тощо. Є подібні слова з іншими значеннями:

Просвітянин це був представник або послідовник культурно-освітньої громадської організації «Просвіта», заснованої 1868 року у Львові народовцями з метою поширення освіти серед народу.

Освітянин це той, хто працює в галузі народної освіти.

Просвітництво це період розвитку революційної буржуазної науки і культури в Західній Європі 17-18 ст.

Засоби масової інформації та й деякі автори художніх творів неправильно вживають слова із суфіксом -тель: просвітитель, просвітительство й подібні, ігноруючи закономірні українські відповідники просвітник, просвітниця, просвітній, просвітницький, просвітництво.

Примітки 

Освіта